Couffy est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Couffy, commune française du département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire ;
 Couffy-sur-Sarsonne,  commune française du département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine.